The Wolf Man – film muto del 1915 diretto da Paul Powell
 La belva (The Wolf Man) – film muto del 1924 diretto da Edmund Mortimer
 L'uomo lupo (The Wolf Man) – film del 1941 diretto da George Waggner
 The Wolf Man – film del 1999
 Wolfman (The Wolfman) – film del 2010 diretto da Joe Johnston

Pagine correlate 
 Wolfman